Monodelf rdzawoboczny (Monodelphis brevicaudata) – gatunek ssaka z podrodziny dydelfów (Didelphinae) w rodzinie dydelfowatych (Didelphidae).

Zasięg występowania 
Monodelf rdzawoboczny występuje w południowo-wschodniej Wenezueli (na południe od Orinoko), północnej Gujanie i północno-zachodniej Brazylii (na północ od Rio Negro i na zachód od Rio Branco).

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) samic 12,8–16,1, samców 14,3–17 cm, długość ogona samic 7,1–8,7 cm, samców 6,4–9,7 cm; masa ciała samic 50–81 g, samców 70–127 g.

Ekologia 
Zamieszkuje lasy tropikalne. Prowadzi nocny tryb życia. Żywi się nasionami, młodymi pędami i owocami, zjada również padlinę, owady. Poluje także na drobne gryzonie, które uśmierca przez ukąszenie w kark. 

 Rozmnażanie
 Nie jest określone porami roku.
 Liczba młodych w miocie: do 11.
 Młode osobniki trzymają się sierści i sutków matki, ponieważ samica nie ma marsupium. Gdy młode trochę podrosną, matka nosi je na grzbiecie.

Przypisy 

Dydelfowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1777 roku